Демири () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Демири, Бесир (род. 1994) — македонский футболист, защитник клуба «Вардар» и сборной Македонии.
 Демири, Мухамед (род. 1985) — македонский и швейцарский футболист, полузащитник.